Кресце́нт ( или ) — греческий -киник II века.

Обвинитель мученика Иустина Философа перед императором Антонином Пием. Конфликт между Кресцентом и Иустином был вызван обличительной речью последнего: «Выступив в Риме с резкой обвинительной речью против изливавшего богохульства в адрес христиан киника Кресцента, уличил его в боязни смерти, обжорстве, стремлении к роскоши и прелюбодействе».

Достоверных сведений о жизни Кресцента и его сочинениях не сохранилось. Христианские историки довольно негативно отзываются о нём: «Философ Крискент, который образом жизни и нравом старался заслужить своё имя киника», что объясняется упоминанием его имени лишь в контексте причин мученичества святого Иустина.

Примечания

Литература 
 

Поздние киники